Bacil de Calmette-Guérin, vacuna contra la tuberculosi 
 Boston Consulting Group, companyia multinacional amb seu a Boston (EUA)
 Biblioteca Clásica Gredos, col·lecció de l'Editorial Gredos de traduccions al castellà dels clàssics grecollatins
 Guia de Contingut de Banda Ampla (del nom en anglès Broadband Content Guide), servei del protocol DVB-IPTV